Oblík steht für 

 einen Berg im Böhmerwald; siehe Oblík (Böhmerwald)
 einen Berg im Böhmischen Mittelgebirge; siehe Oblík (Böhmisches Mittelgebirge)
 ein Naturdenkmal im okres Bruntál, siehe Oblík u Dívčího hradu